Die Badminton-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Zeit vom 23. bis 29. August 2010 in Paris, Frankreich statt. Die Auslosung der Raster erfolgte am 9. August 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Peter Gade
  Lin Dan
  Chen Jin
  Taufik Hidayat
  Sony Dwi Kuncoro
  Nguyễn Tiến Minh
  Simon Santoso
  Boonsak Ponsana
  Bao Chunlai
  Jan Ø. Jørgensen
  Kenichi Tago
  Park Sung-hwan
  Chetan Anand
  Marc Zwiebler
  Wong Choong Hann

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010/Herreneinzel